Estat vegetatiu (del seu nom en anglès Persistent Vegetative State), estat clínic en què l'individu no dona cap signe de consciència
 Punt de Vista Satíric, objectiu de la Uncyclopedia, com a paròdia del Punt de vista neutral